Antonio Santa Ana (Buenos Aires, 1963) es un escritor, editor y especialista en literatura argentino. Es popularmente conocido por su libro Los ojos del perro siberiano, que llegó a convertirse en un best seller en Latinoamérica vendiendo más de 400.000 ejemplares.

Biografía
Santa Ana nació en Buenos Aires y actualmente vive allí con sus dos hijos. Es miembro de la Editorial Norma, la cuál se encarga de la recopilación y circulación de novelas juveniles.

Antes de trabajar en la editorial Norma, durante diez años trabajó en la organización de la Feria de Libros de Buenos Aires y también en la editorial Libros de Quirquincho.

Además de tener numerosas presentaciones, partición cómo jurado en varios concursos literarios y es activo en distintas actividades o eventos literarios.

Obras
1998: Los ojos del perro siberiano.
2000: Nunca seré un Súper Héroe
2008: Los superfósforos
2019: Ella cantaba (en tono menor)

Referencias

Escritores
Nacidos en Buenos Aires
Nacidos en 1963